Несколько географических объектов имеет название Мартиньи.
 Мартиньи (Франция) — коммуна во Франции.
 Мартиньи (Швейцария) — коммуна в Швейцарии.
 Мартиньи (округ) — округ в Швейцарии.

См. также 
 Мартиньи-Курпьер — коммуна во Франции
 Мартиньи-сюр-л’Ант — коммуна во Франции